«Исто́рия игру́шек» () — американский компьютерно-анимационный комедийный фильм, созданный киностудией Pixar совместно с компанией Walt Disney. Это первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере полностью трёхмерным, и первый мультипликационный фильм, номинировавшийся на «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий». Американский институт кино причислил его к списку величайших фильмов в истории американского кино (на 99-м месте). Мультфильм вышел в американский прокат 22 ноября 1995 года и за время показа собрал более 191 миллиона долларов, став самым кассовым фильмом года. Сборы по всему миру составили 373 500 000 долларов.

Позднее по мотивам одноимённого мультфильма была выпущена одноимённая игра на ПК, Sega Mega Drive, Super Nintendo и Nintendo Game Boy, а в Китае вышла пиратская версия игры для NES.

Сюжет 
Главные герои мультфильма — игрушки, обитающие в комнате их владельца, мальчика по имени Энди Дэвис. Все игрушки живые, хотя они тщательно скрывают это от своего хозяина и вообще от людей. Ежегодно ко дню рождения Энди дарят новые игрушки, так что старым в этот день приходится поволноваться: ведь с появлением новой игрушки они могут быть забыты и отвергнуты — тогда их ждёт либо гаражная распродажа, либо свалка. Ещё с детского сада любимой игрушкой мальчика был тряпичный ковбой по имени Вуди, который является лидером всего игрушечного сообщества. Вуди считает, что смысл жизни для игрушки — в том, чтобы в неё играли: ведь в этом выражается любовь ребёнка.
Игрушки Энди с ужасом наблюдают из окна за соседским мальчиком Сидом Филлипсом, который являет собой полную противоположность их хозяину. Он развлекается тем, что ломает и калечит игрушки, переделывая их в монстров.

Семья Энди намечает переезд в новый дом и поэтому решает отметить день рождения мальчика на неделю раньше. Этот день становится для Вуди поистине кошмарным: его место занимает новая игрушка, подаренная ребёнку. Это новый суперпопулярный герой — астрорейнджер Базз Лайтер ( — «световой год»), у которого есть множество разнообразных функций, например раскрывающиеся за спиной крылья, лазерный луч, исходящий из запястья и качественная звуковая система. Вуди — механическая игрушка и не может конкурировать с таким навороченным персонажем. В итоге он теряет популярность не только у Энди, но и у всего игрушечного сообщества. Между тем Базз Лайтер словно бы не замечает ревности Вуди. Со всеми игрушками он приветлив и обходителен. Вуди проникается ненавистью к своему конкуренту.

Базз искренне считает себя настоящим астрорейнджером (так написано на упаковке, в которой он продавался). Вуди безуспешно пытается разубедить его в этом. Базз уверен, что может летать по-настоящему, хотя на самом деле таким умением он не наделён.

Энди вместе со своей мамой, миссис Дэвис, и сестрёнкой Молли собирается в ресторан «Планета Пицца». Ему позволяют взять с собой только одну игрушку. Опасаясь, что Энди выберет Базза, Вуди решает незаметно столкнуть противника в щель между столом и стеной, откуда тот не скоро сможет выбраться, но в результате Базз выпадает в окно.

Игрушки тут же смекают, что Вуди виновен в том, что произошло с Баззом. Они устраивают Вуди самосуд, но неожиданный приход Энди прерывает это действо. Ковбоя мучают угрызения совести, и он решает во что бы то ни стало спасти Базза. Тем временем Энди, не найдя астрорейнджера на месте, берёт с собой своего прежнего любимца, Вуди.

Базз Лайтер, оказавшись на улице, не растерялся — он прицепляется снаружи к машине миссис Дэвис. Базз и Вуди встречаются на бензозаправке и начинают драться, в итоге столкнув друг друга на землю. Машина с Энди уезжает, и оба они остаются одни. Благодаря находчивости Вуди оба героя почти настигают своего владельца в популярном детском ресторане, но по стечению обстоятельств оказываются в руках Сида Филлипса, который забирает их к себе домой.

Там они встречают изуродованных Сидом игрушек и принимают их за каннибалов. Лихорадочно осматриваясь в поисках выхода, Базз видит по телевизору рекламу, где показывают его самого, и понимает, что Вуди был прав: он не космонавт, а всего лишь игрушка. Пластмассовый астронавт делает отчаянную попытку взлететь, но при падении лишается руки и впадает в депрессию. Вуди случайно показывает оторванную руку Лайтера своим друзьям-игрушкам из окна, и они решают, что он окончательно расправился со своим ненавистным конкурентом. Поэтому игрушки Энди отказываются помочь Вуди в побеге, считая его убийцей. Сам Базз, пребывая в меланхолии, не предпринимает никаких попыток спастись. Но неожиданно на помощь Вуди и Баззу приходят несчастные игрушки Сида: они помогают космонавту прикрепить руку на место и соглашаются помочь друзьям в бегстве.

Между тем Сид воображает, как на следующий день поиздевается над новыми игрушками. Он намерен привязать Базза к мини-ракете и взорвать. Но когда Сид уже готов привести свой план в действие, Вуди и другие игрушки спасают астрорейнджера. Они нападают на Сида, открыто показывая, что они живые и умеют говорить. После этого Сид начинает панически бояться игрушек. Тем временем Вуди и Базз обнаруживают, что семья Энди уже переезжает, и отправляются вслед за грузовиком с вещами. Они почти настигают его, и Вуди уже забирается внутрь, но игрушки Энди выкидывают его обратно, не видя Базза и считая его погибшим. В этот момент вдали показывается Базз, живой и невредимый, и тогда игрушки с помощью игрушечной собачки Спиральки пытаются затащить обоих друзей в кузов. Однако это им не удаётся.

Друзья мчатся за грузовиком на игрушечной радиоуправляемой машинке, у которой стремительно разряжаются батарейки. Понимая, что драгоценное время уходит, Вуди запускает ракету Сида, которую они прихватили с собой. Друзья взлетают, в последний момент успев отцепиться от ракеты. Базз счастлив — он впервые по-настоящему летит (планирует), используя по прямому назначению свои «космические» крылья.

Вуди и Базз, после пережитых приключений ставшие настоящими друзьями, к огромной радости Энди падают прямо к нему на сиденье через люк в крыше автомобиля миссис Дэвис.

Наступает Рождество. Игрушки снова волнуются, пытаясь угадать, что на этот раз подарят Энди. Но всё кончается благополучно: Молли получает в подарок миссис Картофельную Голову, а её брат — щенка Бастера.

Роли озвучивали

Создание фильма 
Сюжет мультфильма предложил Джон Лассетер.

Два главных героя прошли множество стадий, прежде чем стать Баззом Лайтером и Вуди.
Джон Лассетер, Джо Рэнфт, Эндрю Стэнтон и Пит Доктер работали в Пойнт-Ричмонде, занимались разработкой системного обеспечения и программ, снимали рекламные ролики и короткометражки и мечтали пробиться в большое кино. В какой-то момент они решили свернуть торговлю компьютерами для трёхмерной графики, которые они называли Pixar, и войти в кинобизнес… или хотя бы попытаться. «Мы снимали рекламные ролики, но нашей главной целью был 30-минутный рождественский телефильм по мотивам короткометражки Джона Лассетера „Оловянная игрушка“ (Tin Toy), — вспоминает Пит Доктер. — Нам казалось, это будет лучшим шагом на пути к полному метру». Доктер — один из главных создателей двух «Историй игрушек», режиссёр «Корпорации монстров», а также режиссёр и автор сценария фильма «Вверх». «Это сейчас Эд Катмулл (президент студий Walt Disney и Pixar Animation) говорит, будто мы с самого начала были нацелены на полный метр, но в 1990-м мне так совсем не казалось, — продолжает он. — Мы даже не надеялись на это, пока люди из Disney не сказали: ладно, давайте снимем кино».

Исполнительным продюсером картины выступил Стив Джобс. Джобс активно поддерживал аниматоров Pixar, отстаивая у Disney их право на творческую самостоятельность. Работа над фильмом шла трудно: когда половина материала уже была отснята, пришлось возвращаться к первоначальной версии сценария, запрашивая дополнительные средства у Disney.

Даже сосчитать не могу, сколько вариантов «Истории игрушек» я видел, прежде чем фильм вышел на экран. Это уже превратилось в пытку. Я заходил к Стиву, и меня тут же сажали смотреть какую-нибудь сцену, улучшенную на 10 %.

Выход на экраны 
Премьера фильма состоялась 22 ноября 1995 года.  фильм был показан в формате 3D в кинотеатрах, оборудованных системой трёхмерной демонстрации.

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 100 % на основе 94 профессиональных обзоров со средней оценкой 9 баллов из 10. Metacritic присвоил «Истории игрушек» 95 баллов из 100 на основе 26 рецензий, что указывает на «всеобщее признание». Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму оценку «A» по шкале от A+ до F.

Особую похвалу получила трехмерная анимация фильма. Леонард Клэди из Variety похвалил «ослепительную технику и необычный внешний вид» и сказал, что «камера вращается и масштабируется головокружительным образом, от которого захватывает дух». Роджер Эберт из Chicago Sun-Times сравнил анимацию с диснеевским фильмом «Кто подставил кролика Роджера», заявив, что «оба фильма разбирают вселенную кинематографических визуальных эффектов и снова собирают её вместе, позволяя нам видеть по-новому».

Награды и номинации

Награды 
 Премия «Энни»
 1996 год в кино — Лучший полнометражный анимационный фильм
 1996 — Лучшее индивидуальное достижение: лучшие анимационные эффекты (Пит Доктер)
 1996 — Лучшее индивидуальное достижение: лучшая режиссура (Джон Лассетер)
 1996 — Лучшее индивидуальное достижение: лучшая музыка (Рэнди Ньюман)
 1996 — Лучшее индивидуальное достижение: лучший сценарий (, , Эндрю Стэнтон и Джосс Уидон)
 Премия «Оскар»
 1996 — Премия за особые достижения

Номинации 
 Премия «Оскар»
 1996 — Лучший сценарий (Джон Лассетер, Пит Доктер, Эндрю Стэнтон, Джо Рэнфт, Джосс Уидон, , )
 1996 — Лучшая музыка (Рэнди Ньюман)
 1996 — Лучшая песня (Рэнди Ньюману за песню «Я — твой хороший друг»)
 Премия «Золотой глобус»
 1996 — Лучший фильм (комедия/мюзикл)
 1996 — Лучшая песня (Рэнди Ньюману за песню «Я — твой хороший друг»)
 Кинопремия «Сатурн»
 1996 — Лучший семейный фильм
 1996 — Лучший сценарий (, , Эндрю Стэнтон и Джосс Уидон)
 MTV Movie Awards
 1996 — Лучший экранный дуэт (Том Хэнкс, Тим Аллен)

Саундтрек 
 You’ve Got a Friend in Me (2:04)
 Strange Things (3:18)
 I Will Go Sailing No More (2:58)
 Andy’s Birthday (5:58)
 Soldiers Mission (1:29)
 Presents (1:09)
 Buzz (1:40)
 Sid (1:21)
 Woody and Buzz (4:29)
 Mutants (6:05)
 Woody’s Gone (2:12)
 The Big One (2:51)
 Hang Together (6:02)
 On the Move (6:18)
 Infinity and Beyond (3:09)
 You’ve Got a Friend in Me (Duet) (2:40)
 I Love Woody, I Love Buzz (2:07)

Продолжение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мультфильма «История игрушек»
 «История игрушек» на сайте компании Уолта Диснея
 История игрушек — раздел на iPixar
 «История игрушек» на сайте Yahoo! Movies
 

История игрушек
Мультфильмы США 1995 года
Бадди-муви США
Полнометражные мультфильмы Pixar
Национальный реестр фильмов
Мультфильмы об инопланетянах
Кинокомедии США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Мультфильмы Джона Лассетера
Фильмы США в 3D
Фильмы Walt Disney Pictures
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы о динозаврах
Фильмы с музыкой Рэнди Ньюмана
Фильмы по сценариям Джо Рэнфта
Мультфильмы — лауреаты премии «Энни» за лучший анимационный полнометражный фильм